Lamella – parte dei funghi
 Lamella – struttura cellulare
 Lamella – struttura dell'anatomia animale
 Lamella – genere di granchi gecarcinucidae